Насилие с применением ножа — это насилие, совершённое с применением ножа. Насилие с применением ножа может быть преступным и непреступным. Преступное, в зависимости от юрисдикции того или иного государства включает в себя убийство, нападение с применением бытового, туристического или охотничьего ножа, самоубийство или попытку самоубийства. Некриминальное насилие охватывает случайные или непреднамеренные травмы и смерть (за исключением случаев преступной халатности).

Нож не является и не может рассматриваться как средство самообороны, так как не имеет останавливающего действия и тяжело контролировать степень нанесённого ущерба.

Европейский доклад о предупреждении насилия и преступности с применением холодного оружия среди подростков и молодежи, подготовленный специалистами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), насчитывает более 100 страниц. Эксперты изучили убийства, произошедшие в 43 странах с 2004-го по 2006 год, и выделили из них все случаи насильственной гибели граждан в возрасте от 10 до 29 лет. Как оказалось, четверть из погибших от насилия — мальчики. 40% всех жертв гибнут от ножевых ранений, а в Эстонии и Швеции эта цифра достигает 60%.

Источники 

Насилие